

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Blandon – census-designated place nella contea di Berks, stato della Pennsylvania

Persone 
 Angelica Blandon – attrice colombiana
 Eudalio Ulises Arriaga Blandón – ex calciatore colombiano
 Jimmy Blandón – ex calciatore ecuadoriano, centrocampista